Слободско́й райо́н:

 Слободской район — район в Кировской области, Россия.
 Слободской район — название Мозырского района Белоруссии в 1926—1927 годах.
 Слободской район — район Смоленской области, существовавший в 1929—1930 и 1938—1961 годах.
 Слободской район — городской район Харькова.